Rocío (avec un signe diacritique sur le « i », indiquant un accent tonique), qui signifie rosée en espagnol, peut faire référence à :

Prénom

Rocío est un prénom féminin, selon la liste de prénoms espagnols, porté notamment par:
 Rocío Colette Acuña Calzada ;
 Rocío Dúrcal, chanteuse et actrice espagnole ;
 Rocío Jurado, chanteuse et actrice espagnole ;
 Rocío Marengo ;
 Rocío Márquez, chanteuse de Flamenco espagnole ;
 Rocío Sagaón, actrice mexicaine.

Toponyme

 El Rocío, village de la commune espagnole d'Almonte, célèbre pour :
 la Virgen del Rocío ;
 l'
 le pèlerinage d'El Rocío.

Biologie

 Rocio est un genre de poisson de la famille des cichlidae, endémique de l'Amérique.

Voir aussi

En relation avec la tradition de la Virgen del Rocío (cf. supra) :
 Hôpitaux Universitaires Virgen del Rocío de Séville.
 Ecos del Rocío, groupe andalou de musique.
 , statue de la Virgen del Rocío, objet de vénération et de processions dans la région de Málaga.
 .

Homonymie de prénom